Fronsbach ist die Bezeichnung für
 den Bachlauf
 Fronsbach südwestlich von Kobscheid
 Fronsbach, auch Frohnsbach oder Geißbach, einen Zulauf des Würzbachs nördlich Niederwürzbach

 eine Wüstung
 von der heute nur noch Teile als Geistkircherhof erhalten sind, andere Bezeichnungen dafür: Vrolsbach und Frohnsbach